German Open 2017 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2017 (Badminton)
 German Open 2017 (Tischtennis)